Solmssen ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Solmssen (1928–2018), US-amerikanischer Jurist und Schriftsteller
 Georg Solmssen (eigentlich Georg Salomonsohn; 1869–1957), deutscher Bankier
 Peter Y. Solmssen (* 1955), amerikanischer Manager, Mitglied im Vorstand der Siemens AG

Siehe auch:
 Solmsen